Сентена́рио () — в переводе с испанского языка означает Столетие.

 «Сентенарио» — футбольный стадион в Монтевидео.
 Сентенарио — город в Неукене, в Аргентине.
 Сентенарио — город в департаменте Дурасно, в Уругвае.
 Сентенарио — мексиканская золотая монета, впервые отчеканенная к столетию независимости Мексики.